HMS Royalist je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Royalist (1883) 
 HMS Royalist (1915)

Royalist